Mormont (Érezée), een deelgemeente van Érezée in de Belgische provincie Luxemburg
Mormont (Nassogne), een gehucht in Masbourg, een deelgemeente van Nassogne in de Belgische provincie Luxemburg
Les Mormont, of Grande Mormont en Petite Mormont, een gehucht in Wibrin, een deelgemeente van Houffalize in de Belgische provincie Luxemburg